Mick Jones (The Clash)
 Mick Jones (Foreigner)
 Mick Jones (voetballer)